Конфликт между Турцией и ИГИЛ — продолжающийся военный конфликт между Вооружёнными силами Турции и Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ), который начался с ряда террористических атак и военных инцидентов в 2013 и 2014. Первый прямой акт конфликта произошёл 23 июля 2015, когда боевики ИГИЛ атаковали турецких солдат на сирийско-турецкой границе около города Элбейли в провинции Килис, Турция.

Турецкое правительство в основном проводило политику бездействия против ИГИЛ до июля 2015, их позиция подверглась критике, и на национальном, и на международном уровне. Столкновения между двумя силами на турецко-сирийской границе главным образом были не запланированы. Несмотря на это, ИГИЛ устроили многочисленные террористические акты в Турции. Такие нападения включали теракт в Рейханлы 2013 года, теракт в Стамбуле в 2015,  2015 года и прежде всего теракт в Суруче 2015 года. Бездействие против ИГИЛ способствовало резким беспорядкам в Турецком Курдистане во время боёв за Кобани, а также способствовало отказу Турции быть избранной в парламент в Совете Безопасности ООН на выборах Совета Безопасности 2014 года. Оппозиционные журналисты, комментаторы и политики также обвиняли правительство Турции в неявной поддержке и даже финансировании ИГИЛ, указывая на решение Турции не присоединяться к коалиции против Исламского Государства или позволить Военно-воздушным силам США использовать очень стратегическую Базу ВВС США в Инджирлике во время военной интервенции против группировки.

23 июля 2015 спустя всего несколько дней после того, как террорист-смертник из ИГИЛ убил 32 активиста в турецком районе Суруч, боевики ИГИЛ вовлекли турецкую армию в пограничный город Килис, убив одного солдата. Вооружённые силы Турции преследовали боевиков до Сирии, бомбардируя заброшенную деревню, в которой, как предполагалось, находилось убежище, с бомбежкой с истребителя F-16 и артиллерией. В настоящее время конфликт продолжается с крупномасштабными внутренними контртеррористическими операциями, целями которого являются члены ИГИЛ в Турции, начался 24 июля. Турецкое правительство также достигло согласия с Соединёнными Штатами, чтобы позволить ВВС США использовать авиабазу в Инджирлике.

Предыстория 
Во время большей части гражданской войны в Сирии турецкое правительство позволило армии Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) использовать «джихадистское шоссе». До того времени, как произошло несколько инцидентов, отношения между Турцией и ИГИЛ оставались сердечными.

Коалиция против Исламского Государства 

Некоторое время казалось, что Турция присоединится к коалиции против ИГИЛ. После того, как произошли боевые столкновения на сирийско-турецкой границе, и Турция отказалась присоединяться, произошли бунты по всей стране.

Совместное коммюнике, выпущенное Соединёнными Штатами и 10 арабскими государствами, чтобы остановить поток волонтёров в ИГИЛ, было подписано всеми участвующими странами кроме Турции.

Войны XXI века
Войны Турции